Натуральне число 1191
 1191 рік до нашої ери
 1191 рік нашої ери